La  du Prix national de clôture a eu lieu le . Elle fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2016 en catégorie 1.1 et constitue la dixième et dernière manche de la Coupe de Belgique de cyclisme sur route 2016.

Équipes

Classement final

Notes et références

Liens externes 
 

2016
Cyclisme en Belgique en 2016
Cyclisme aux Pays-Bas en 2016
Cyclisme sur route en 2016
Cyclisme en octobre 2016